La Halle du marché est située sur la Place du marché au centre de Viipuri en Russie.

Description 
Le bâtiment de style Jugend est conçu par Karl Hård af Segerstad et sa construction se termine en 1906.

Galerie

Annexes

Références

Liens externes

Liens internes
 

Bâtiment à Vyborg
Place à Vyborg
Viipuri